hrabstwo Steuben (ang. Steuben County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Steuben (ang. Steuben County) w USA, w stanie Nowy Jork